Live & Unreleased: The Radio Show kompilacijski je box set američkog glazbenika Jimija Hendrixa, postumno objavljen 1989. godine od izdavačke kuće Castle Music Ltd.

O albumu 
Album je objavljen samo u Francuskoj te uključuje skladbe koje su izvorno emitirane 2. i 3. rujna 1988. godine kao šesto-satna radijska emisija u Sjedinjenim Državama.

Live & Unreleased: The Radio Show objavljen je na 5 LP-a i tri CD-a u istoj godini te sadrži vrlo rijetke skladbe i neke koje još nisu objavljene.

Popis pjesama 
Sve pjesme napisao je Jimi Hendrix, osim gdje je to drugačije naznačeno.

Vidi još 
 Diskografija Jimija Hendrixa

Albumi iz 1989.
Albumi Jimija Hendrixa